Grunsky ist der Familienname folgender Personen:
Carl E. Grunsky (1855–1934), US-amerikanischer Bauingenieur
 Eberhard Grunsky (* 1941), deutscher Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
 Hans Grunsky (1902–1988), nationalsozialistischer deutscher Philosoph
 Helmut Grunsky (1904–1986), deutscher Mathematiker und Professor
 Jack Grunsky (* 1945), kanadisch-österreichischer Musiker
 Karl Grunsky (1871–1943), deutscher Historiker und Musikschriftsteller
 Matthias Grunsky (* 1971), österreichischer Kameramann
 Wolfgang Grunsky (* 1936), deutscher Jurist